Joseph Custers (musicus), Nederlands musicus
 Joseph Custers (politicus), Belgisch politicus